Santa Maria della Croce – quartiere di Crema
 Fiera di santa Maria della Croce – manifestazione popolare che si tiene ogni anno a Crema
 Ex monastero di Santa Maria della Croce – palazzo di Modugno
 Santuario di Santa Maria della Croce – chiesa di Crema
 Spedale di Santa Maria della Croce – architettura di Montalcino

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria della Croce